2 miejscowości w Polsce:
 Piotrowice Małe – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Jemielno
 Piotrowice Małe – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim, w gminie Biskupiec